Список основан на оценках CIA World Factbook за 2021 год. В список включены все члены Совета Европы (включая Россию и Беларусь); зависимые территории, непризнанные и частично признанные государства в списке не учитываются.

Список 

|- valign="top"
|}

Ссылки 

Сравнительные списки стран
Списки:Европа